Die China Euro Vehicle Technology AB (kurz CEVT) ist ein von Geely gegründetes Unternehmen mit Sitz im Lindholmen Science Park in Göteborg, Schweden. CEVT beschäftigt dort über 2000 Entwicklungsingenieure (stand 2017).
CEVT entwickelt für The London Taxi Company eine voll elektrifizierte Bodengruppe.

Einzelnachweise 

Unternehmen (Göteborg)
Automobilzulieferer